Футбольний клуб Палілулац (Белград) або просто Палілулац () — професійний сербський футбольний клуб з міста Белград. Заснований 15 червня 1924 року. Починаючи з сезону 2014/15 років доросла команда клубу тимчасово припинила свої виступи, в той час як юнацькі та молодіжні команди клубу продовжують брати участь у змаганнях під егідою Белградського футбольного союза.

Історія 
15 червня 1924 року Бранко Ніколич разом з групою однодумців заснував футбольний клуб під назвою «Златибор». Форма клубу складалася з зеленого та білого кольорів. Під цією назвою команда виступала до 1928 року. У 1928 році команда змінила свою назву на «Палілулац». Найбільшим довоєнним успіхом клубу стало чемпіонство в другому дивізіоні 1929 року. Команда тимчасово припинила свою діяльність під час Другої світової війни. У 1948 році група однодумців вирішила відродити клуб. Вони зібрали його колишніх членів та вболівальників й відродили його під назвою ФК «Палілулац». З тих пір команда виступає підегідою Белградського футбольного союзу. Після завершення війни трвалий час команду тренував Бран Голубович. Зараз земля, на якій знаходиться клубний стадіон, належить дядьку Брана.

Згодом зі складу «Палілуца» декілька футболістів грали на найвищому рівні. Найвідомішим серед них був Александар Петрович Пікавац, гравець «Югославії» та національної збірної. Свого часу в «Палілуці» виступав легендарний Благоє Мар'янович, також гравцями клубу були Бран Голубович, Любо Борджевич, Харом та інші.

З 1961 по 1965 роки «Палілулац» був одним з організаторів, а на перших порах (1961—1963) єдиним організатором, разом з белградським «Партизаном», молодіжних футбольних турнірів у регіоні.

На одному з таких турнірів як анонім у складі «Палілулаца» вийшов на поле Драган Джаїч, який пізніше виступав у «Црвені Звезді».

Стадіон 
«Палілулац» володіє футбольним стадіоном у Крнячах з двома полями: трав'яни, I категорії, розміром 110X60 м, а також ґрунтовим, III категорії. Трав'яне поле було побудоване в 1963 році й стало першим трав'яним полем у Белграді серед клубів з нижчих ліг. Свої домашні поєдинки клуб гравє на стадіоні в Крнячах. Головна требуна стадіону вміщує приблизно 1500 глядачів. У період з 1948 по 1963 роки, допоки клуб будував свій стадіон, домашні поєдинки він проводив на стадіонах:

 «Шумадія», який розташований між станцією Дунав та Белградським портом.
 «Хайдука», під назвою «Ліон».
 «Братства», Крняч.
 «Поштара», розташований поряд з холом Александра Николича.
 Омладинський стадіон (II категорія), в Карабурмі.
 «Чукаричок», Баново брдо.
 «Радничок» (II категорія), на той час у Дорчолі.
 «Полета».

Уболівальники клубу 
Вирішальна роль у створенні сімейної атмосфери в клубі й навколо нього була благодійники, для яких «Палілулац» був другим домом, серед них Мірко Радулович - «Лімар», Марко Крояч, Куя, Міодраг Тодорович - Тоша, Влада Борджевич - Гіца, Мілан Божич - Піка, Сава Драгович, Растко Спасич, Митя Стожкавік, Міша Стоядинович, Дуле Михальчич й інші.

Форма 
<div style="font-size:100%">

Статистика виступів 
12 березня 1920 році, була засновано Белградську футбольну суб-асоціацію. Матчі чемпіонату проводилися 4 квітня 1920 року.

У цьому чемпіонаті, який проводився лише у весняній частині сезону, взяли участь п'ять белградських клубах, отримав назву Розряд I.

{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: center;" 
|- bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="11" | Сезон 1920 року I Розряд, перша половина сезону
|- bgcolor= #dcdbd6 
| || Клуб||||||||||||||||||Примітки
|-  align=right
| 1.||align=left |БСК ||3||3||0||0||11||0||11||6||
|-   align=right
| 2.||align=left|Югославія ||3||2||0||1||7||3||4||4||
|-  align=right
|  3.||  align=left |БУСК ||3||1||0||2||1||3||-2||2||
|-  align=right
| 4.||  align=left |Соко ||3||0||0||3||1||14||-14||0||
|-  align=right
| 5.||  align=left |Сербський меч || || || || || || || || ||Знявся
|}

Результати першої команди в сезонах 1921—1951 років 
{| align=left class="wikitable" style="text-align: center;"   
|-  bgcolor= #dcdbd6 align=left
| Сезон|| Ліга
|bgcolor= #dcdbd6| 	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
||Примітки||Переможець

|- align=right
|align=left| 1926/27 ||align=left| III Розряд ||10||22||5||5||12||33||38||-5||15|| align=left|як Златибор ||align=left|        ФК «Сербія»
|- align=right
|align=left| 1927/28 ||align=left| III Розряд — група „Дрина”|| || || || || || || || || || align=left|як Златибор, не брав участі||align=left|Чукарички
|- align=right bgcolor=#C0FFC0 
|align=left| 1928/29 ||align=left| II Розряд — група „Саві” ||1||12||7||4||1||20||16||4||18|| align=left|як Палілулац й надалі||align=left|Палілулац
|- align=right
|align=left| 1929/30 ||align=left| II Розряд — група „Саві” ||7||14||3||2||9||20||35||-15||8 || align=left| ||align=left|Спарта, Земун
|- align=right
|align=left| 1930/31 ||align=left| II Розряд — група „Саві” || || || || || || || || || || align=left|немає таблиці||align=left|
|- align=right
|align=left| 1931/32 ||align=left| II Розряд — група „Саві” ||14||7||3||4||7||24||28||-4||10|| align=left| ||align=left|Чукарички
|- align=right 
|align=left| 1932/33 ||align=left| II Розряд — група „Саві” ||4||18||8||4||6||35||24||11||20|| align=left| ||align=left|ФК «Ускок»
|- align=right
|align=left| 1933/34 ||align=left| I-„Б” Розряд ||3||18||10||3||5||39||28||11||23|| align=left| ||align=left|ФК «Єдинство», Белград
|- align=right
|align=left| 1934/35 ||align=left| I-„Б” Розряд || || || || || || || || || || align=left| нема табеле||align=left|
|- align=right
|align=left| 1935/36 ||align=left| I-„Б” Розряд ||3||18||11||2||5||39||28||11||24|| align=left| ||align=left|Чукарички
|- align=right
|align=left| 1936/37 ||align=left| I-„Б” Розряд ||2||18||13||0||5||58||24||34||26|| align=left| ||align=left|Електрична централа
|- align=right
|align=left| 1937/38 ||align=left| I-„Б” Розряд ||5||18||7||4||7||32||33||-1||18|| align=left| ||align=left|«Борац»
|- align=right
|align=left| 1938/39 ||align=left| I-„А” Розряд || || || || || || || || || || align=left|немає таблиці||align=left|
|- align=right
|align=left| 1939/40 ||align=left| I-„А” Розряд ||4||18||10||1||7||49||17||32||21|| align=left| ||align=left|ФК «Спарта», Белград 
|- align=right
|align=left| 1940/41 ||align=left| I-„А” Розряд ||4||9||4||3||2||24||16||8||11|| align=left|тільки осіння частина||align=left|
|- align=right bgcolor=#FFE4E1 
|align=left| 1941/48  ||align=left|  || || || || || || || || || || align=left|Палілулац не витступав||align=left|
|- align=right
|align=left| 1948/49 ||align=left| III Розряд ||4||14||7||2||5||44||24||20||16|| align=left| ||align=left|Душановац 
|- align=right
|align=left| 1949/50 ||align=left| I Розряд ||4||9||4||1||4||18||19||-1||9|| align=left|тільки осіння частина||
|- align=right
|align=left| 1950/51 ||align=left| I Розряд ||10||22||5||4||13||31||63||-32||14|| align=left| ||align=left|ФК «Будучность», Белград 

|- align=right
|| ||style="text-align: right;" bgcolor= #dcdbd6 |Загалом|| ||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 | ||bgcolor= #dcdbd6 ||| align=left| ||
|}

Результати першої команди в сезонах 1952—1970 років 
{| class="wikitable" style="text-align: center;" align=left    
|-  bgcolor= #dcdbd6 align=left
| Сезон|| Ліга
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
||Примітки||Переможець
|-  bgcolor=#FFE4E1 align=right
|align=left|1952/53. ||align=left| I/Б Розряд||10||18||3||2||13||27||53||-26||8|| align=left|: II Розряд||bgcolor= #f9f9f9 align=left|«Графичар», (Белград)|- bgcolor=#C0FFC0 align=right
|align=left| 1953/54.  ||align=left| II/А Розряд||2||22||16||3||3||59||23||36||35||align=left|: I Розряд ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|«Палілулац» (Белград)|- align=right
|align=left|1954/55 ||align=left| I/Б Розряд||7||22||7||7||8||36||43||-7||21||align=left|  ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Синджелич, Белград|- align=right
|align=left|1955/56 ||align=left| I/Б розряд||5||22||11||4||7||50||44||6||26||align=left|  ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|«Белград»|- align=right
|align=left|1956/57 ||align=left| I/Б Розряд||9||22||5||8||9||39||58||-19||18||align=left|  ||bgcolor= #f9f9f9 align=right|«Текстилац», Земун|- bgcolor=#FFE4E1 align=right
|align=left| 1957/58 ||align=left| I/Б Розряд||12||24||8||3||13||41||58||-17||19||align=left|: II Розряд||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Синджелич, Белград|-  bgcolor=#C0FFC0 align=right
|align=left| 1958/59 ||align=left| II/Ц Розряд||2||22||13||6||3||58||33||25||32||align=left|: I Розряд||bgcolor= #f9f9f9 align=left|«Палілулац» (Белград)|- align=right
|align=left|1959/60 ||align=left| I/Б Розряд||10||22||5||2||15||40||62||-22||12||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|БСК, Белград|- align=right
|align=left| 1960/61  ||align=left| I/Б Розряд ||7||18||7||1||10||31||37||-6||15||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=right|«Омладинац», Белград|- align=right
|align=left| 1961/62  ||align=left| I/Б Розряд||5||17||7||4||6||39||28||11||18||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=right|«Спорт», Белград|- align=right
|align=left| 1962/63  ||align=left| I/Ц Розряд||2||19||15||2||2||58||27||31||32||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|'''«Бродоградитель»'
|- bgcolor=#C0FFC0 align=right
|align=left| 1963/64 ||align=left| I/Ц Розряд||2||18||14||2||2||110||12||98||30||align=left|: II Белградська ліга||bgcolor= #f9f9f9 align=left|БСК, Белград|- bgcolor=#C0FFC0 align=right
|align=left| 1964/65||align=left| Друга Белградська група Б||1||26||18||3||5||93||35||58||39|| align=left|: I Белградська ліга||bgcolor= #f9f9f9 align=left|«Палілулац» (Белград)|- align=right
|align=left|1965/66.||align=left|Перша Белградська ліга||4||26||10||9||7||35||26||9||29||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|«Раковиця», (Белград)|- align=right
|align=left|1966/67||align=left|Перша Белградська ліга||4||26||10||8||8||32||31||1||28|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|«Іскра», (Барич)|- align=right
|align=left| 1967/68 ||align=left|Перша Белградська ліга||5||26||11||6||9||39||29||10||28|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Слобода, Белград|- align=right
|align=left| 1968/69 ||align=left|Перша Белградська ліга||8||26||8||8||10||40||34||6||24|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|ПКБ, Падинська Скеля|- align=right
|align=left| 1969/70||align=left|Перша Белградська ліга||9||26||7||10||9||21||19||2||24|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Рад, Белград|- align=right
|| ||style="text-align: right;" bgcolor= #dcdbd6 |Загалом|| ||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 | ||bgcolor= #dcdbd6 ||| align=left| ||align=left|  |- align=right
|| ||style="text-align: right;" bgcolor= #dcdbd6 |В середньому|| ||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 | ||bgcolor= #dcdbd6 ||| align=left| ||align=left|  |}

 Результати першої команди в сезонах 1970—1980 років 
{| align=left class="wikitable" style="text-align: center;"   
|-  bgcolor= #dcdbd6 align=left
| Сезон|| Ліга
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
||Примітки||Переможець
|-  align=right
|align=left| 1970/71  ||align=left| Перша Белградська ліга ||3||26||11||8||7||36||23||13||29|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|БАСК, Белград|- align=right
|align=left| 1971/72  ||align=left| Перша Белградська ліга ||12||30||9||9||12||35||37||-2||27|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Железник, Белград |- align=right
|align=left| 1972/73 ||bgcolor= #f9f9f9 align=left| Перша Белградська ліга ||12||30||8||9||13||37||48||-11||25|| align=left| || align=left|Белград |- align=right
|align=left| 1973/74. ||align=left| Перша Белградська ліга ||5||30||13||9||8||33||21||12||35|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Графічар, Белград |- align=right
|align=left| 1974/75. ||align=left|Перша Белградська ліга ||8||30||9||13||8||40||43||-3||31|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=right|Кнежевац, Белград|- align=right
|align=left| 1975/76 ||align=left| Перша "А" Белградська ліга ||9||26||8||9||9||38||32||6||25||bgcolor= #f9f9f9 align=left| || align=right|Трудбеник, Белград|-  align=right
|align=left| 1976/77 ||align=left| Перша "А" Белградська ліга ||3||26||12||10||4||42||24||18||34|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Дорчол, Београд|- align=right
|align=left|1977/78 ||align=left| Перша "А" Белградська ліга ||12||26||4||8||11||22||40||-18||16|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Хайдук, Белград|- align=right
|align=left| 1978/79 ||align=left| Перша "А" Белградська ліга ||2||26||18||2||6||54||34||20||38|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Дунавац, Гроцка|- align=right
|align=left|1979/80  ||align=left| Перша "А" Белградська ліга ||6||26||10||9||7||41||27||14||29|| align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|БСК, Батайниця|- align=right
|| ||style="text-align: right;" bgcolor= #dcdbd6 |Загалом|| ||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 | ||bgcolor= #dcdbd6 ||| align=left| ||
|- align=right
|| ||style="text-align: right;" bgcolor= #dcdbd6 |У середньому|| ||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 | ||bgcolor= #dcdbd6 ||| align=left| ||
|}

 Результати першої команди в сезонах 1980—1990 років 
{| align=left class="wikitable" style="text-align: center;"   
|-  bgcolor= #dcdbd6 align=left
| Сезон|| Ліга
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
|align=right bgcolor= #dcdbd6|	
||Примітки || Переможець
|-  align=right
|align=left| 1980/81  ||align=left| Перша „А” Белградська ліга ||3||26||13||5||8||50||33||17||31||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|«Срем», Яково|- align=right
|align=left| 1981/82  ||align=left| Перша Белградська ліга ||5||30||11||11||8||54||39||15||33||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Вождовац, Белград|- align=right
|align=left| 1982/83 ||align=left| Белградська зона ||8||30||11||9||10||51||42||9||31 ||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|БСК Батайниця, Батайниця|-  align=right bgcolor=#FFE4E1
|align=left| 1983/84 ||align=left| Белградська зона ||16||30||9||6||15||42||58||-16||24||align=left|: Перша Белградська ліга ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|<font color=green>Вождовац, Београд
|- align=right
|align=left| 1984/85 ||align=left|Перша Белградська ліга  ||5||30||13||6||11||67||52||15||32||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Младеновац, Младеновац
|- align=right bgcolor=#C0FFC0
|align=left| 1985/86 ||align=left|Перша Белградська ліга  ||1||30||17||6||7||64||33||31||40||align=left| Белградська зона ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Палілулац, Белград
|-  align=right bgcolor=#FFE4E1
|align=left| 1986/87||align=left|Белградська зона ||11||30||9||12||9||40||42||-2||30||align=left|: Перша Белградська ліга  ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|ІМТ, Новий Белград
|- align=right bgcolor=#C0FFC0
|align=left| 1987/88||align=left|Перша Белградська ліга „Дунав”||1||30||23||3||4||77||18||59||49 ||align=left| Белградська зона ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Палілулац, Белград
|- align=right
|align=left| 1988/89||align=left|Белградська зона||7||30||12||11(2)||7||50||33||17||26||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=right|Трудебник, Белград
|- align=right
|align=left| 1989/90||align=left|Белградська зона||6||30||13||7(2) ||10||40||30||10||28||align=left| ||bgcolor= #f9f9f9 align=left|Бежанія, Белград
|- align=right
|| ||style="text-align: right;" bgcolor= #dcdbd6 |Загалом|| ||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 | ||bgcolor= #dcdbd6 ||| align=left| ||
|- align=right
|| ||style="text-align: right;" bgcolor= #dcdbd6 |У середньому|| ||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 |||bgcolor= #dcdbd6 | ||bgcolor= #dcdbd6 ||| align=left| ||
|}

Президенти клубу 
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 
|-
|style="text-align:center;" bgcolor= #dcdbd6| Рік
|bgcolor= #dcdbd6| Ім'я та прізвище
|-
|style="text-align:center;"| 1924—1941|| Бранко Ніколич—Лібаде 
|-
|style="text-align:center;"| 1948—1950|| Мілан Маркович 
|-
|style="text-align:center;"| 50-ті|| Любинко Маркович 
|-
|style="text-align:center;"| 50-ті, 60-ті||Брана Голубович—Голуб 
|-
|style="text-align:center;"| 1965-1968||Др. Михайло Томич—Беба 
|-
|style="text-align:center;"| ?||Мілош Божич 
|-
|style="text-align:center;"| ?||Др. Мілан Панич 
|-
|style="text-align:center;"| 60-ті||Срба Мойсилович 
|-
|style="text-align:center;"| 1974—1975||проф. Міле Здравкович 
|-
|style="text-align:center;"| 1976—1981||style="text-align:center;"| ? 
|-
|style="text-align:center;"| 1982—1984||Драган Ранкович 
|-
|style="text-align:center;"| 1985—1996||Івиця Дачич 
|-
|style="text-align:center;"| 1997—2003||style="text-align:center;"| ? 
|-
|style="text-align:center;"| 2004—2010||Душан Михальчич 
|-
|style="text-align:center;"| 2010—2014||Вук Мусич
|-
|style="text-align:center;"| 2014—н.ч.||Воїн Дворнич
|}

Адміністратори

Відомі тренери

Відомі гравці 
{|
|- valign=top
|
 Міодраг Андрич
 Ранко Борозан 
 Мілан Божич—Піка
 Раша Чанич
 Живко Чирович
 Іштван Чонка († ????)
 Йошка Делі
 Ненад Божинович
 Воїн Дворнич—Дворна
 Астерій Філахту—Грка
|width="10"| 
|valign="top"|
 Мустафа Хоцич (пом. 2007)
 Хрецак Мілан
 Веса Івкович
 Пуниша Янжич—Пуша († ????)
 Милан Янкович
 Йоле Єфтич († 2014)
 Хайрудин Кадриспахич
 Слободан Камбан
 Слободан Мартинович—Шуле († 2012)
 Бора Михайлович
|width="10"| 
|valign="top"|
 Пера Михайлович († 1999)
 Звонко Михайловський
 Іса Миличевич
 Абдулах Муярич
 Міло Никинович
 Драган Николич
 Станко Николич
 Стеван Піжателі
 Лаза Попович
 Раша Шемсидинович 
|width="10"| 
|valign="top"|
 Міодраг Симеунович
 Неша Стефанович
 Божидар Таджич
 Драгіша Тасич—Гіле
 Джордже Тиєглич—Туджа († 2012)
 Момчило Тошич—Тошке
 Драгутін Веланац—Бата
 Милош Видович 
 Раде Вигджевич
 Живорад Вучкович († ????)
|width="10"| 
|valign="top"|
 Мілан Вкелич
 Тома Жалац
 Мітке Міленкович († 2003)
 Миливіє Єгарац—Буца († 2010)
 Душан Сопич 
 Тома Златкович († ????)
 Др. Мілан Златанович—Златан († 2006)
 Светозар Трбоєвич
 Слободан Джурджевич—Джура († 2016)
 Милорад Ребич
|width="10"| 
|valign="top"|
 Бошко Кайранович († 1977) 
 Небойша Вучичевич—Ушке
 Мача Жалац
 Мирослав Вєтрович  
 Брача Милунович
 Велізар Новичич—Жуча († 1983)
|width="10"| 
|valign="top"|
|}

Сезони з 1926 по 1951

Сезони з 1926 по 1930 роки 
{| align=left border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: center;" 
|- bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="10" | Сезон 1926/27. III Розряд
|- bgcolor= #dcdbd6 
|bgcolor= #dcdbd6| 
|| Клуб	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|-  align=right
|  1.||  align=left | Сербія ||22||17||2||3||80||24||56||36
|-   align=right
|  2.||  align=left | Гвожчар ||22||11||5||6||59||42||17||27
|-  align=right
|  3.||  align=left | Космай ||22||12||3||7||56||40||16||27
|-  align=right
|  4.||  align=left | Хайдук (Мостар) ||22||10||6||6||58||35||23||27
|-  align=right
|  5.||  align=left | ХАКОАХ, Белград ||22||10||6||6||58||35||23||26
|-  align=right
|  6.||  align=left | Трговачкі ||22||11||2||9||49||51||-2||24
|-  align=right
|  7.||  align=left | Сербський меч ||21||8||7||6||38||32||-6||23
|-  align=right
|  8.||  align=left | Спарта, Белград ||20||8||3||9||50||48||2||19
|-  align=right
|  9.||  align=left | Гардист ||22||7||2||13||36||65||-29||16
|-  align=right
| 10.||  align=left | Златибор ||22||5||5||13||33||38||-5||15
|-  align=right
| 11.||  align=left | Боємія ||21||5||2||14||28||52||-24||12
|-  align=right
| 12.||  align=left | Балкан (Мірієво) ||22||3||5||14||26||62||-36||11
|-  align=center bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="10" | Примітка: Відсутні результати двох ігор
Спарта — Сербський меч та Спарта — Боємія
|}

Сезони з 1930 по 1934 роки 
{| align=left border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: center;" 
|- bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="2" | Сезон 1930/31 II Розряд група „Сава”
|- bgcolor= #dcdbd6 
| align=center  |RBr|| Клуб
|- align=center  
| 1.||  align=left | Вітез  
|-  align=center  
| 2.||  align=left | Рускі  
|- align=center   
| 3.||  align=left | Славія (Белград)  
|-  align=center  
| 4.||  align=left | Олімпія (Белград) 
|- align=center   
| 5.||  align=left | Раднички  
|-  align=center  
| 6.||  align=left | Чукарички 
|-  align=center  
| 7.||  align=left | Хайдук (Мостар) 
|-  align=center  
| 8.||  align=left | Палілулац
|-  align=center  
| 9.||  align=left | Ускок 
|-  align=center  
| 10.||  align=left | Гвожчар 
|-  align=center bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="2" | Примітка: Цифри від 1 до 10 — порядкові номери,
і не є результатом яких-небудь даних для таблиці
|}

Сезони з 1934 по 1938 роки 
{| align=left border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: center;" 
|- bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="2" | Сезон 1934/35  I „Б” Розряд
|- bgcolor= #dcdbd6 
| align=center  |RBr|| Клуб
|- align=center  
| 1.||  align=left | Палілулац
|-  align=center  
| 2.||  align=left | Чукарички  
|- align=center   
| 3.||  align=left | Сербський меч  
|-  align=center  
| 4.||  align=left | Брчанин 
|- align=center   
| 5.||  align=left | Спарта (Белград)  
|-  align=center  
| 6.||  align=left | Ускок 
|-  align=center  
| 7.||  align=left | Рускі 
|-  align=center  
| 8.||  align=left | Балкан (Мірієво)
|-  align=center  
| 9.||  align=left | Душановац 
|-  align=center  
| 10.||  align=left | Пупин 
|-  align=center bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="2" | Примітка: Цифри від 1 до 10 — порядкові номери,
 не є результатом яких-небудь даних для таблиці
|}

Сезони з 1938 по 1941 роки 
{| align=left border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: center;" 
|- bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="2" | Сезон 1938/39 I „А” Розряд
|- bgcolor= #dcdbd6 
| align=center  |RBr|| Клуб
|- align=center  
| 1.||  align=left | Митич
|-  align=center  
| 2.||  align=left | Брчанин 
|- align=center   
| 3.||  align=left | Палілулац 
|-  align=center  
| 4.||  align=left | Рускі 
|- align=center   
| 5.||  align=left | Железничар (Белград)  
|-  align=center  
| 6.||  align=left | Спарта, (Белград) 
|-  align=center  
| 7.||  align=left | Славія (Белград) 
|-  align=center  
| 8.||  align=left | Сербський меч 
|-  align=center  
| 9.||  align=left | Занатлія 
|-  align=center  
| 10.||  align=left | Балкан (Мірієво) 
|-  align=center bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="2" | Примітка: Цифри від 1 до 10 — порядковий номер,
і не є результатом яких-небудь даних для таблиці
|}

Сезони з 1948 по 1951 роки 
{| align=left border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: center;" 
|- bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="10" | Сезон 1948/49 III Розряд
|- bgcolor= #dcdbd6 
|bgcolor= #dcdbd6| 
|| Клуб	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|bgcolor= #dcdbd6|	
|-  align=right
|  1.||  align=left | Душановац ||14||11||2||1||54||11||43||24
|-   align=right
|  2.||  align=left | Пролетер ||14||8||3||3||25||21||4||19
|-  align=right
|  3.||  align=left | Новий Белград ||14||8||2||4||44||31||13||18
|-  align=right
|  4.||  align=left | Палілулац ||14||7||2||5||44||24||20||14
|-  align=right
|  5.||  align=left | Мілутинац ||14||5||2||7||30||36||-6||12
|-  align=right
|  6.||  align=left | Братсво (Загорка Маливук)||14||4||1||9||26||42||-16||9
|-  align=right
|  7.||  align=left | Угоститель ||14||2||3||9||14||43||-29||7
|-  align=right
|  8.||  align=left | Кожарац ||14||1||3||10||15||43||-28||5
|-  align=center bgcolor= #dcdbd6 
! colspan="10" | Наприкінці сезону УГОСТИТЕЛЬ змінив назву на СЛОГА.
|}

Примітки

Посилання 
 Профіль клубу на сайті soccerway.com
 Профіль клубу на сайті transfermarkt.com
 Профіль клубу на сайті zerozero.pt
 Профіль клубу на сайті srbijasport.net

Футбольні клуби Сербії
Футбольні клуби Югославії
Спортивні клуби Белграда
Футбольні клуби, засновані 1924